Il singolare del torneo di tennis Cidade de Vigo 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Portas che ha battuto in finale Iván Navarro 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Albert Portas (Campione)
 Juan Antonio Marín (quarti di finale)
 Jean-Christophe Faurel (quarti di finale)

 Iván Navarro (finale)
 Marc López (quarti di finale)
 Gabriel Moraru (primo turno)
 Paolo Lorenzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cidade de Vigo 2005